LI steht für:

 Laktoseintoleranz, Milchzuckerunverträglichkeit
 Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg
 Legal Interception, auch Lawful Interception, Telekommunikationsüberwachung
 Leitender Ingenieur
 Liberale Internationale, Weltverband der liberalen Parteien
 Lietuvos institutas, Kulturinstitut
 Ligne d’Italie, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz, siehe Compagnie de la Ligne d’Italie
 Liechtenstein (ISO-3166-Ländercode)
 Provinz Limburg (Niederlande), eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 Italien (ICAO-Code)

LI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Lindau (Bodensee)
 Italien: Provinz Livorno
 Österreich: Bezirk Liezen
 Tschechien: Okres Liberec (auslaufend)

L I steht für:

 Arado L I, deutsches Sportflugzeug für den Europarundflug von 1929

Li steht für:

 Lithium, chemisches Element
 logarithmus integralis, Integrallogarithmus als mathematisches Symbol
 (954) Li, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Li (Familienname) (李), häufiger Familienname
 Li (Einheit) (里), ein altes chinesisches Längenmaß
 Li (Volk) (黎族), ein Volk in China
 Li-Volksreligion, Religion
 Li (Konfuzianismus) (禮 / 礼), ein abstrakter Begriff aus dem Konfuzianismus
 Li (Baoding) (蠡县), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei
 Li (Changde) (澧县), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Changde in der chinesischen Provinz Hunan
 Li Shui (澧水), ein Fluss ebenda
 Li (Longnan) (礼县), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Longnan in der chinesischen Provinz Gansu
 Li (Ngawa) (理县), ein Kreis im autonomen Bezirk Ngawa in der chinesischen Provinz Sichuan
 Li Jiang (漓江), ein Fluss im Autonomen Gebiet Guangxi in China
 Amphoe Li, Landkreis der Provinz Lamphun in Nordthailand
 Li (Zhou-König) († 828 v. Chr.), König der Zhou-Dynastie
 Li (Øygarden), Ort in der Kommune Øygarden, Norwegen
 Li (and the Infinite Game), Jazzalbum von Per Zanussi & Vestnorsk Jazzensemble

li steht für:

 Limburgisch (ISO-639-1-Code)
 -li, alemannisches Verkleinerungssuffix
 .li, die Top-Level-Domain von Liechtenstein
 logarithmus integralis, Integrallogarithmus als mathematisches Symbol

Siehe auch:
 Lee
 Lea (Begriffsklärung)
 L1

LI